Хомин — фамилия; имеет женскую форму Хомина. Известные носители:
 
 Хомин, Николай Лукьянович (род. 1974) — украинский футболист, вратарь.